Појам  може да се односи на:
Маријенбург (Суринам),
 Малборк
Фелдиоара (Брашов),